

Code 
FRA ou fra est un code qui peut signifier :
 FRA, Aéroport de Francfort, en Allemagne
 selon le Code AITA des aéroports.
 FRA, France
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la France a pour code alpha-2 FR ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la France a pour code F ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la France a pour code alpha-2 FR ;
 fra, Français
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
FRA est un sigle qui peut signifier :
 Forward Rate Agreement, un produit dérivé du marché monétaire ;
 Fédération révolutionnaire arménienne, un parti politique arménien ;
 Försvarets radioanstalt, un service de renseignements suédois ;
 Front révolutionnaire afghan, une organisation qui a revendiqué la pose d'explosifs dans un magasin parisien en  ;
 European Union Agency for Fundamental Rights, une agence de l'Union européenne.

Code IATA des aéroports
Code